Il doppio del torneo di tennis Chicago WCT 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Roy Emerson e Rod Laver 6-2, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Chicago WCT 1972